Административное деление Франции — это институционная и административная география Франции.

В ходе прошедшей в последние годы реформы государственного устройства административное деление метрополии (территории на континенте) и заморских владений Франции претерпело некоторые изменения:

Некоторые коммуны объединяются в  (EPCI — Établissement public de coopération intercommunale) для взаимодействия по вопросам транспорта, территориального планирования и проч.

Заморские владения Франции также имеют своё административное деление.

Примечания